Esistono più comuni francesi con questo nome

 Courmont – Aisne
 Courmont – Alta Saona